Il Divo — интернациональный квартет поп-исполнителей с консерваторской подготовкой и оперными голосами, занесённый в книгу рекордов Гиннесса (в 2006 году) как самый коммерчески успешный международный поп-проект.

История 

Инициатором создания квартета был Саймон Коуэлл — британский музыкальный продюсер, известный благодаря работе с командой Westlife и участием в создании телешоу «American Idol». Вдохновлённый совместной записью Андреа Бочелли и Сары Брайтман, он решил создать интернациональный поп-квартет, участники которого пели бы как «три тенора», а выглядели как модели «Armani». Кастинг проводился в течение двух лет в Испании, Швейцарии, Франции и США — в каждой стране было выбрано по участнику: испанский баритон Карлос Марин, швейцарский тенор Урс Бюлер, французский поп-певец Себастьен Изамбар и американский тенор Дэвид Миллер.

Дебютный альбом Il Divo поступил в продажу в 2004 году и отметился на первом месте во многих национальных чартах. В следующем году последовал диск Ancora (1-е место в Великобритании, 1-е место в США). Группа записывается на английском, испанском, итальянском, латинском и французском языках. Их стиль можно определить как гибрид традиционной поп-музыки с оперой. Они записывались в дуэте с Селин Дион и Тони Брэкстон (с которой исполнили официальный гимн Чемпионата мира по футболу 2006). В том же году приняли участие в североамериканском турне Барбары Стрейзанд в качестве специальных гостей. Турне принесло рекордные сборы в размере .

В 2011 году Il Divo выступали с концертом на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в столице Парагвая, Асунсьоне перед 34 тысячами зрителей.

В 2005 году группа получила две премии . Il Divo были названы победителями в номинации «Артист или коллектив десятилетия» музыкальной премии Classical BRIT Awards за 2011 год.

В настоящее время группа продолжает регулярные выступления и проводит турне по различным городам и регионам мира. Так, в 2012 году были даны концерты в Джакарте, Сиднее, Кейптауне, Токио, Нью-Йорке и др. В сентябре 2012 года, в рамках мирового турне коллектив Il Divo приехал в Россию; группа провела выступления 30 сентября и 1 октября. Весной 2013 года состоялся тур по городам Германии, стран Скандинавии и Бенилюкса совместно с Кэтрин Дженкинс. Май 2013 года — тур по городам США. В июне состоялись выступления в Минске, Киеве, Москве и на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, в июле — на «Новой волне» в Юрмале. В 2014 году в рамках мирового турне в поддержку нового альбома Il Divo снова посетили Россию. Концерты прошли 12 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, представив слушателям свою версию знаменитых мюзиклов. 5 июля 2015 года коллектив выступил с концертной программой «A Musical Affair» в Астане. Альбом A Musical Affair посвящён хитам из всемирно известных мюзиклов. В сентябре 2015 года группа анонсировала свой очередной, седьмой по счёту, альбом — Amor & Pasión.

Новый альбом группы, Timeless, увидел свет в 2018 году. 16 июля 2021 выходит в свет новый альбом — For Once in My Life: A Celebration of Motown, посвящённый хитам американской музыки, записанной в своё время на студии Motown Records. В декабре 2021 года группа потеряла Карлоса Марина, который ушёл из жизни после заболевания Covid-19.

Состав

Дэвид Миллер 
Дэвид Миллер — тенор из США, выпускник  в Огайо, где он получил степень бакалавра по специальности «вокал» и степень магистра по специальности «оперный театр». С начала 2000-х годов живёт в Нью-Йорке; за это время исполнил более 45 главных ролей в различных оперных и музыкальных постановках в театрах Южной и Северной Америки, Австралии и Европы, в том числе роль Тони в «Вестсайдской истории» в миланском театре «Ла Скала». Последней его ролью была роль Родолфо в нашумевшей постановке База Лурмана «Богемы» Джакомо Пуччини.

Себастьен Изамбар 
Себастьен Изамбар — родом из Франции, единственный без вокального образования в группе. Он также является состоявшимся композитором, играющим на гитаре и пианино. Он родился в Париже и работал со многими французскими артистами. В 2001 году он выступил на концертах Джонни Холлидея в качестве гостя в концертном зале «Олимпия» при полных аншлагах. В 2002 году Себастьян сыграл одну из главных ролей в мюзикле Рикардо Коччанте «Маленький принц». Он работал над сольным альбомом, когда стал членом группы в 2003 году.

Урс Бюлер 
Урс Бюлер — тенор из Швейцарии, начал петь на публике в 17 лет, будучи в составе группы Conspiracy (), игравшей хард-рок в его родном городе Люцерне, где он посещал Академию церковной музыки (). Позже он переехал в Амстердам, где под руководством Удо Райнеманна занимался вокалом в Амстердамской консерватории. Также Урс брал частные уроки у шведского тенора  и французского тенора Кристиана Паписа. В дополнение к сезону на Зальцбургском фестивале, где он пел в хоре под руководством Клаудио Аббадо, Урс провёл последние 7 лет в Голландии, принимая участие в ораториях и выступая в Нидерландской Опере.

Карлос Марин 
Карлос Марин — баритон из Испании, проживающий в Мадриде, он завоевал значительную репутацию, исполняя главные роли в испанских версиях мюзиклов «Отверженные», «Человек из Ла Манчи» и «Красавица и Чудовище». После мастер-классов по вокалу Альфредо Крауса, Монсеррат Кабалье и  Карлос покорил публику в других странах мира и получил признание критиков как баритон во многих операх, в том числе, в таких известных произведениях, как «Травиата», «Севильский цирюльник», «Богема» и «Мадам Баттерфляй». Скончался 19 декабря 2021 года.

Дискография

Студийные альбомы 
 2004 — Il Divo
 2005 — Ancora
 2006 — Siempre
 2008 — The Promise
 2011 — Wicked Game
 2013 — A Musical Affair
 2015 — 
 2018 — 
 2021 — For Once in My Life: A Celebration of Motown

Special Christmas 
 2005 — The Christmas Collection

Сборники 
 2012 — The Greatest Hits

Концертные альбомы 
 2009 — An Evening with Il Divo - Live in Barcelona
 2014 —

Специальные выпуски 
 2005 — Il Divo. Gift Edition
 2006 — Christmas Collection. The Yule Log
 2008 — The Promise. Luxury Edition
 2011 — Wicked Game. Gift Edition
 2011 — Wicked Game. Limited Edition Deluxe Box Set
 2012 — The Greatest Hits. Gift Edition
 2012 — The Greatest Hits Deluxe Edition
 2014 — A Musical Affair. Exclusive Gift Edition
 2014 — A Musical Affair. French Versión

Синглы 
  (2005)
 Un-Break My Heart (2005)
 O Holy Night (2005)
 I Believe in You (2006)
  (2006)
 Nights in White Satin (2006)
 Amazing Grace (2008)
 Wicked Game (Melanchonia) (2011) 
 Por una cabeza (2015)
  (Don’t wanna lose you) (2015)
 Bésame mucho (2015)
  (2015)
 Quizás, quizás, quizás (2015)
 For Once In My Life (2021)

Примечания

Литература

Ссылки 

 The Official Il Divo Site — Официальный сайт группы Il Divo
 Il Divo Kingdom — Русскоязычный фан-сайт
 ¿Il Divo For Life¿
 
 
 
 

Поп-группы
Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Исполнители Sony BMG
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200